Ли́бор Пи́вко (; 29 марта 1980, Нови-Йичин) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Воспитанник клуба «Нови-Йичин». Завершил хоккейную карьеру в 2014 году.

Карьера 
Либор Пивко начал свою профессиональную карьеру в 1998 году в составе клуба «Слезан», а уже в следующем году он перешёл в клуб «Гавиржов». В 2000 году на драфте НХЛ он был выбран в 3 раунде под общим 89 номером клубом «Нэшвилл Предэйторз». С 2001 по 2003 год Либор выступал в составе клуба «Злин», набрав за это время 61 (26+35) очко в 107 проведённых матчах.

Перед началом сезона 2003/04 Пивко принял решение отправиться в Северную Америку, став игроком фарм-клуба «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралс». 24 ноября 2003 года Либор дебютировал в НХЛ в матче против «Коламбус Блю Джэкетс», однако больше шанса на место в основе «хищников» он так и не получил. За 3 сезона в составе «Милуоки» Пивко набрал 143 (38+105) очка в 221 проведённом матче, после чего 20 июля 2006 года он был обменян в «Питтсбург Пингвинз».

Тем не менее, по окончании сезона он решил вернуться на Родину, заключив соглашение с клубом «Пардубице», в составе которого он выступал на протяжении более чем 4 сезонов. В 2007 году Либор впервые в своей карьере завоевал серебряные медали чешского первенства, добавив к ним золото в 2010 году, став также лучшим в Экстралиге по показателю полезности. 2 декабря 2010 года Пивко перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», в составе которого за остаток сезона провёл 28 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков.

27 мая 2011 года Либор подписал однолетний контракт с минским «Динамо».

14 марта 2012 года продли свой новый контракт с «Динамо» ещё на один год.
3 декабря 2012 «Динамо» выставило Пивко на драфт отказов. Восьмого декабря появилась информация, что Либор Пивко будет играть в ХК «Гомель». 30 апреля 2013 года сотрудничество минского Динамо и Либора Пивко прекращено.

Международная 
В составе сборной Чехии Либор Пивко принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2000 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые награды, набрав 3 (1+2) очка в 7 проведённых матчах.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжи 2000.
 Обладатель Кубка Колдера 2004.
 Участник матча «Всех звёзд» АХЛ 2006.
 Чемпион Чехии 2010.
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2007.
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2002.
 Лучший показатель полезности чемпионата Чехии 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 6 октября 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на официальном сайте НХЛ 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Гвезда»
Игроки ХК «Слезан»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Злин»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Комета»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»